Droga magistralna A1 – droga magistralna na Litwie długości 311,4 km, łącząca trzy największe miasta kraju: stolicę Wilno, Kowno oraz miasto portowe Kłajpeda
 Droga magistralna A1 – łotewska droga magistralna o długości 101,7 km